Collesecco ima više značenja:
 Collesecco, Chieti
 Collesecco, Terni